chan – tytuł władców u dawnych ludów mongolskich i tureckich
 Czyngis-chan
 Batu-chan
 Kubilaj-chan
 chan – szkoła chińskiego buddyzmu
 chan – dom zajezdny dla karawan → karawanseraj
 Chan – japoński sufiks będący zwrotem grzecznościowym
 chan – częsty sufiks i powszechne określenie dla forów obrazkowych → imageboard

Osoby 
 Jackie Chan – hongkoński aktor
 Michael Paul Chan – amerykański aktor pochodzenia chińskiego
 Patrick Chan – kanadyjski łyżwiarz figurowy